Ба́рсов (Барсова) — русская фамилия, также топоним.

Барсов 
 
 
 Барсов, Анатолий Порфирьевич (1917—1950) — советский лётчик-перебежчик.
 Барсов, Антон Алексеевич (1730—1791) — русский лингвист, философ, переводчик и общественный деятель.
 Барсов, Виктор Наумович (1928—2001) — советский и российский музыкант, дирижёр, педагог.
 Барсов, Елпидифор Васильевич (1836—1917) — русский филолог и этнограф, фольклорист, археолог.
 Барсов, Леонид Васильевич (1850—1930) — русский судебный деятель, сенатор, член Государственного Совета по назначению.
 Барсов, Максим Борисович (род. 1993) — российский футболист.
 Барсов, Матвей Васильевич (1842—1896) — статский советник, профессор, духовный писатель.
 
 
 Барсов Павел Петрович (1819—1881) — переводчик, субинспектор Московского университета.
 Барсов, Тимофей Васильевич (1836—1904) — канонист, заслуженный профессор Санкт-Петербургской духовной академии, обер-секретарь Святейшего Синода.



См. также 
 Барс
 Братья Барсовы

Примечания